Out of Nowhere – brano di Johnny Green del 1931
Out of Nowhere – album dei Borghesia del 1990
Out of Nowhere –  album di Vinnie Moore del 1996
Out of Nowhere – album di Jimi Tenor del 2000
Out of Nowhere – brano di Gloria Estefan del 2001
Out of Nowhere – album di Harold Fethe del 2006